Die Liste der Mannschaftskader der spanischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1969 enthält alle Spieler, die für die spanische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1969 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 Mannschaften durften vier Stammspieler und vier Ersatzspieler melden. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während CA Schweppes Madrid, CE Terrassa und AAA Zaragoza S.d.A. in allen Wettkämpfen die gleichen vier Spieler einsetzten, spielten bei CA San Fernando Cádiz alle acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 89 der 96 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 33 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbester Spieler mit 6 Punkten aus 6 Partien war Juan Betancort Curbelo (CA Gran Canaria Las Palmas), je 5 Punkte aus 6 Partien erreichten Soria (CE Espanyol Barcelona) und Jesús Díez del Corral (CA Schweppes Madrid). Neben Betancourt Curbelo erreichten auch Miguel Albareda Creus (CE Barcelona), Josep Canals Bacardit (UGA Barcelona) und Rubi (CA Ateneo Santander) 100 %, dabei spielte Albareda Creus drei Partien, Canals Bacardit zwei und Rubi eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

CA Schweppes Madrid

CE Terrassa

CE Barcelona

CA Gambito Valencia

Impetú OAR Madrid

UGA Barcelona

CA Alcalá de Guadaira

CA Ateneo Santander

CA Gran Canaria Las Palmas

CA Circulo de Bellas Artes Madrid

CA Hogar Portuarios Valencia

CA San Fernando Cádiz

CE Espanyol Barcelona

RCD La Coruña

CA Jaizquibel San Sebastián

AAA Zaragoza S.d.A.

Anmerkungen 
 Es sind sowohl die Ergebnisse aus der Vorrunde als auch die aus der Endrunde beziehungsweise den Qualifikationsturnieren zur spanischen Mannschaftsmeisterschaft 1970 berücksichtigt.
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Spanische Mannschaftsmeisterschaft (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1969